Michele Benedetti (1778–1828 k.) itáliai operaénekes
 Michele Benedetti (1984–) olasz műugró